La abreviatura «MD» o «Md» puede referirse a:

 «MiniDisc» o «miniDisk», disco magneto-óptico digital desarrollado en la década de los 90 por Sony, de menor tamaño que los CD convencionales.
 La expresión abreviada del comando «Mkdir».
 «Modificador directo (MD)», función sintáctica que pueden realizar ciertas categorías gramaticales, como los determinantes.
 El servicio de trenes de Media Distancia de Renfe Operadora denominado «MD».
 .md, dominio superior geográfico de Moldavia.
 La abreviatura postal de Maryland, estado de los Estados Unidos.
 Mendelevio, por su abreviatura química (Md).
 La abreviatura en latín de «Medicinæ Doctor» (Doctor en Medicina).
 McDonnell Douglas, antigua constructora estadounidense y contratista de defensa de aviones y misiles, que fabricó una gran cantidad de aviones, tanto civiles como militares. Es parte de Boeing desde 1997.
 Medellín, ciudad colombiana.

Abreviatura
Siglas